Ранчо Санта Ана има више значења:

 Ранчо Санта Ана (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Санта Ана, Ранчо дел Медико Арбијејга (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо Санта Ана (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Санта Ана (Иксил), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику